Heinrich Diestelmeier ist der Name folgender Personen:

*  Heinrich Diestelmeier (Politiker) (1886–1938), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Diestelmeier (Pastor) (1916–2001), deutscher Pastor